Виктор Александрович Тетёркин (, Сестрорецк, СССР—, Россия) — советский футболист, нападающий, мастер спорта СССР.

Один из лучших бомбардиров в клубной истории «Рубина» в первенствах СССР (69 голов — 3 результат).

В 1962 году дебютировал в составе клуба «Искра» (ныне «Рубин»), который выступал в 3 зоне класса «Б» (в то время вторая по значимости футбольная лига СССР была разделена на 7 зон по географическому принципу). В дебютном сезоне закрепился в основном составе, выйдя на поле в 27 матчах первенства из 30, по итогам сезона забил 11 мячей.

В сезоне 1965 года стал лучшим бомбардиром команды, с которой завоевал путёвку в первый дивизион и выступал в кубковом матче против команды высшей лиги «Динамо» (Минск) (0:1). В следующем розыгрыше кубка выходил против команд «Зенит» (Ленинград) (3:0) и «Черноморец» (Одесса) (0:3).

 был в составе «Рубина» в памятной товарищеской игре против московского «Спартак» (3:1) и в перерыве был заменён на дебютировавшего в футболе Виктора Колотова.

В память о футболисте в Казани проходят турниры по мини-футболу.

Достижения 
 командные
 Зональный турнир первой лиги чемпионата СССР
 Бронзовый призёр: 1962
 Зональный турнир второй лиги чемпионата СССР
 Серебряный призёр (2): 1964, 1965
 Бронзовый призёр: 1963

 личные
 Лучший бомбардир команды в сезонах (4): 1963, 1964, 1965, 1966
 Лучший бомбардир команды «Рубин» в национальном кубке (10 голов)

Клубная статистика 

 голы в национальном кубке
  1 мяч в ворота команды «Труд» (Йошкар-Ола) (5:1)
  1 мяч в ворота команды «Уралец» (Нижний Тагил) (1:0)
  2 мяча в ворота команды «Динамо» (Киров) (4:2)
  1 мяч в ворота команды «Спартак» (Рязань) (3:2)
  3 мяча в ворота команды «Ширак» (Ленинакан) (5:1)
  1 мяч в ворота команды «Трактор» (Волгоград) (3:0)
  1 мяч в ворота команды «Зенит» (Ленинград) (3:0)

Примечания 

 Литература

Ссылки 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Химик-Арсенал»